La Trinacrie ou Thrinacie (du grec ancien Trinakria, « trois pointes ») est le nom de la Sicile pour les Grecs anciens, dans laquelle Hélios a ses bœufs. Les trois pointes sont : 
 la pointe ouest de Trapani-Marsala (cap Lilibeo ou cap Boeo), 
 la pointe nord-est de Messine (cap Peloro),
 la pointe sud-est de Syracuse (cap Passero).

Les villes grecques de la Sicile (Agrigente, Sélinonte, Ségeste, Syracuse, Zancle) étaient parmi les plus belles villes du monde hellénique.

Histoire 

 Présence de peintures rupestres vers 8000 
 Colonies achéennes à la fin du 
 Déclin des colonies achéennes au 
 Fondation de Syracuse et de Zancle (l'actuelle Messine) entre -750 et -600. 
 Colonies carthaginoises vers -700 : Ducezio (Mineo, -488  - Kalè Aktè, -440, autoproclamé « re dei Siculi » de -460 à -450
 Province romaine dès 241  sous le nom de « Sicilia ».

Emblème de la Sicile
Le triskèle servant d'emblème de la Sicile depuis l'Antiquité est aussi appelé Trinacria. Il représente une tête de femme (Méduse, une des trois Gorgones), ailée et coiffée d'un nœud de serpents et d'épis de blé, d'où rayonnent trois jambes fléchies, comme saisies en pleine course.

Les épis de blé ont été ajoutés aux serpents par les Romains, à la fois comme symbole de fertilité et parce que la Sicile est le grenier à blé de Rome.

Ce symbole apparaît pour la première fois sur les monnaies de Syracuse au 

Le drapeau actuel de la Sicile conserve ce motif. Il a été adopté par l'Assemblée régionale sicilienne en 2000.

Bibliographie

Notes 

Histoire de la Sicile antique
Figure héraldique imaginaire